Wish You Were Here ():

 Wish You Were Here — альбом британской рок-группы Pink Floyd 1975 года.